Leninskii Prospekt () — nome das estações de avenidas em várias localidades da ex-URSS, para que o nome de Lenin foi outorgado:

Rússia
Leninsky Prospekt (Moscovo) — em Moscovo 
Leninsky Prospekt (São Petersburgo) — em São Petersburgo

Leninsky Prospekt (Voronej) — em Voronej
Leninsky Prospekt (Caliningrado) — em Caliningrado
Leninsky Prospekt (Norilsk) — na avenida principal de Norilsk
Leninsky Prospekt (Togliatti) — em Togliatti
Leninsky Prospekt (Usolie-Sibirskoie) — em Usolie-Sibirskoie
Leninsky Prospekt (Khimki) — em Khimki

Ucrânia 
Leninsky Prospekt (Donetsk) - a rua em Donetsk, Ucrânia

Bielorrússia 
Leninsky Prospekt (Minsk) - anteriormente (até 1991) o nome de Prospekt Nesavisimosti (Avenida da Independência), em Minsk, Bielorrússia

Ver também
 Leninskii Prospekt (metro) — lista de estações de metro, localizadas em avenidas Leninsky Prospekt de Moscova e São Petersburgo

Desambiguação